Віта́лій Валенти́нович Іванович (  — ) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1992 року в місті Молодогвардійськ (Луганська область). Проживав в смт Гвардійське (Новомосковський район).

Служив командиром 2-го зенітного ракетного взводу зенітної ракетної батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Згодом — старший лейтенант, заступник командира батареї 25-ї бригади.

8 грудня 2017 року помер під час несення служби в районі міста Авдіївка.

Без Віталія лишились батьки, брат та бабуся.

Похований в смт. Троїцьке.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 42/2018 від 26 лютого 2018 року «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку» — нагороджений медаллю «За військову службу Україні» (посмертно)

Примітки

Джерела 
 Іванович Віталій Валентинович  // Книга пам'яті

Уродженці Молодогвардійська
Померли в Авдіївці
Поховані в Троїцькому районі